Сезон ФК «Барселона» 2013—2014 - 114 за ліком сезон футбольного клубу Барселона і його 83-й поспіль сезон в найвищій лізі іспанського футболу.

Гравці

Склад команди

З юнацької системи

Прийшли

Загальні витрати:  €70,1 мільйона

Пішли

Загальний прибуток:  €31 млн.

Витрати:   €39,1 мільйона

Статистика гравців

Склад, виходи на поле і голи

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 17 травня 2014

Дисциплінарні покарання 
Враховуючи всі офіційні матчі. Наведено футболістів, що зіграли за основний склад принаймні в одній грі упродовж сезону.

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Суперкубок Іспанії

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Кубок Каталонії

Примітки 

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2013–2014
2013—2014